Artykuł prezentuje albumy muzyczne numer jeden na notowaniu OLiS w roku 2011.

Zobacz też 
 2011 w muzyce
 Lista albumów numer jeden na notowaniu OLiS

Przypisy 

Listy albumów numer jeden w Polsce
2011 w Polsce
2011 w muzyce